Die 1999 Futsal-Asienmeisterschaft fand in Kuala Lumpur, Malaysia vom 5. März bis zum 10. März 1999 statt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Weblinks 
 Futsal Planet

Asienmeisterschaft 1999
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur
Futsalveranstaltung 1999
Futsal (Malaysia)